Deze pagina geeft een overzicht van de Euskaltel-Euskadi-wielerploeg in 2022.

Algemene gegevens 
 Teammanager: Jesus Ezkurdia
 Ploegleiders:Jorge Azanza, Iñaki Isasi, Minano David Echavarri
 Fietsmerk:

Renners

Stagiairs 
Per 1 augustus 2022

Vertrokken

Overwinningen 
Ronde van Alentejo
2e etappe: Xabier Mikel Azparren
Ronde van Alentejo
5e etappe: Juan José Lobato
Ronde van Bretagne
Bergklassement: Carlos Canal

Euskaltel-Euskadi
Wielerploeg in 2022